Pontigiano – abitanti di Pontasserchio
Pontigiano – abitanti di Pontestazzemese